Сакар () — город в Саятском этрапе Лебапского велаята Туркмении. С 1952 — посёлок городского типа. С 2016 года — город.

Рядом с посёлком проходит трасса Туркменабад—Керки. В 10 км протекает река Аму-Дарья. Расстояние от столицы — города Ашхабада — около 700 км, от Туркменабада 20 км.

Входил в состав и был административным центром Сакарского этрапа, однако после ликвидации этапа 25 ноября 2017 года решением Парламента Туркмении Сакар включён в состав Саятского этрапа.

Название происходит от наименования туркменского племени сакар.

Примечания 

Лебапский велаят
Города Туркменистана